Julius Magg ist der Name folgender Personen:

* Julius Magg (Jurist) (1837–1914), österreichischer Jurist 
 Julius Magg (Politiker), österreichischer Politiker 
 Julius Magg (Techniker) (1884–1931), österreichischer Techniker